«Человек ли он?» — художественный фильм в жанре притчи, снятый в 1979 году на киностудии «Грузия-фильм» режиссёром Семёном Долидзе по одноимённой повести классика грузинской литературы Ильи Чавчавадзе.

Сюжет 

Мелкопоместному князю Луарсабу Таткаридзе князь Мосэ обманом подсунул в жёны свою некрасивую дочь. Даже после раскрытия обмана князь Луарсаб не стал поднимать скандала — то ли по лености души, то ли из-за страха перед возможным шантажом со стороны нового родственника — и смирился с браком. И жили они долго в лености и невежестве и умерли в один день.

В ролях 
 Нодар Маргвелашвили
 Лейла Шотадзе
 Меги Цулукидзе
 Джемал Гаганидзе
 Татиа Хайндрава
 Манана Гамцемлидзе
 Бадри Бегалишвили
 Вано Гогитидзе
 Георгий Гегечкори

Съёмочная группа 
 Режиссёры — Семён Долидзе, Кети Долидзе
 Сценаристы — Семён Долидзе, Заира Арсенишвили (литературная основа — Ильи Чавчавадзе)
 Оператор — Михаил Медников
 Художник-постановщик — Кахи Хуцишвили
 Композитор — Давид Торадзе

Ссылки 
 
 Человек ли он?  на сайте Geocinema

Примечания 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1979 года
Фильмы СССР 1979 года
Фильмы Семёна Долидзе
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы-притчи
Экранизации произведений Ильи Чавчавадзе
Фильмы Кети Долидзе
Фильмы на грузинском языке